George Fisher (1891–1960) amerikai színész
 George Fisher (1923–2003) amerikai politikai karikatúra-rajzoló
 George Fisher (1927–2005) művésznevén Brock Peters, afroamerikai színész, énekes
 George Fisher (sz. 1937), amerikai színész, kaszkadőr (Vörös hajnal, Tűzgyújtó, Elpusztíthatatlanok)
 George Fisher (1970–) amerikai death metal énekes (Cannibal Corps)

Lásd még
 Georg Fischer (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek